Iby ist der Familienname von:
 Friedl Iby (1905–1960), deutsche Turnerin
 Paul Iby (* 1935), österreichischer Bischof

Iby bezeichnet außerdem: 
 Weingut Iby in Horitschon